Calverley peut faire référence à :

Personnalités 

 Eleanor Calverley (1887-1968), missionnaire médicale au Koweït
Ernie Calverley

Lieux 

Calverley, Angleterre.